Taboo, a Buck-Tick 1989-es albuma
 Taboo, 2002-es musical Boy George-ról
 Taboo, amerikai rapper